Jane Longstaff (1855-1935), malacologiste britannique ;
 Matthew Longstaff (né en 2000), footballeur anglais ;
 Sean Longstaff (né en 1997), footballeur anglais ;
 Shaun Longstaff (né en 1972), joueur de rugby écossais ;
 Tom George Longstaff (1875-1964), médecin, explorateur et alpiniste britannique ;
 William Longstaff (1879-1953), peintre australien.

Patronyme anglais